Почтме́йстер (происходит от ) — в дореволюционной России и других странах руководитель, начальник почтового учреждения (почтовой конторы).

История 
Первое упоминание почтмейстера в документах российской почты встречается в 1685 году. Должность первого русского почтмейстера с декабря 1675 года по 1693 год занимал А. А. Виниус (1641—1717).

Почтмейстерские марки 

В истории известны случаи издания так называемых почтмейстерских марок и других почтмейстерских выпусков, когда почтовые марки вводились в обращение отдельными почтмейстерами. Обычно это происходило до начала эмиссии общегосударственных почтовых марок.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 

 

История почты
Почта
Почтмейстеры